— японское географическое название.

 Аомори — город в Японии.
 Аомори (префектура) — префектура в Японии, административным центром которой является город Аомори.
 Аомори (бухта) — бухта в заливе Муцу, на берегу которой расположен город Аомори.
 Син Аомори (псевдоним; настоящее имя — Кадзуо Итинохэ) — японский сэйю.